NCD (taalkunde) (Non-convergent discourse), een taalkundige term
Nederlandse Christen Democraten, een Nederlandse extreem-rechtse politieke partij uit het begin van de jaren 1980
Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren, een vereniging voor het bevorderen van het persoonlijk functioneren van commissarissen en directeuren, opgericht in 1953
Nieuw Centrumrechts (Nuovo Centrodestra), een Italiaanse politieke partij
Nieuwe Christen-Democraten, een voormalige Vlaamse politieke partij
Ziekte van Newcastle (Newcastle Disease), een dierenziekte
Network Computing Devices, een Amerikaanse fabrikant van computerhardware